Il detentore del titolo Jaroslav Drobný ha perso nei quarti di finale contro Tony Trabert.

Tony Trabert ha battuto in finale Kurt Nielsen 6–3 7–5 6–1.

Teste di serie
 Tony Trabert (campione)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Vic Seixas (secondo turno)
 Lew Hoad (quarti di finale)
 Rex Hartwig (terzo turno)
 Jaroslav Drobný (quarti di finale)
 J.E. Patty (semifinali)
 Sven Davidson (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1955